Braadland ist der Familienname folgender Personen:

 Birger Braadland (1879–1966), norwegischer Major und Abgeordneter
 Erik Braadland (1910–1988), norwegischer Diplomat und Abgeordneter

Siehe auch:
 Bratland